Valentino Rossi (ur. 16 lutego 1979 w Urbino) – włoski motocyklista, dziewięciokrotny mistrz świata. Syn Graziana Rossiego, który był trzeci w Mistrzostwach Świata w 1979 roku w klasie 250 cm³, na motocyklu Morbidelli.

Valentino Rossi rozpoczął sportową karierę w 1990 roku jeżdżąc na zawodach mini-moto. W 1993 zadebiutował na Cagivie w Mistrzostwach Włoch, w klasie 125 cm³ Sport i odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, aby w sezonie 1994 zdobyć tytuł mistrza. W 1995 brał udział w Mistrzostwach Europy, jako oficjalny jeździec Aprilii, kończąc sezon na 3 miejscu. Opuścił Włoskie Mistrzostwa w 1996 roku i przeniósł się do Mistrzostw Świata.

W 2004 roku rozpoczął współpracę z Yamahą, którą zakończył w sezonie 2010, przesiadając się na Ducati. Kontrakt podpisał na 2 lata, ucinając spekulacje, że sezon 2010 jest jego ostatnim w MotoGP. W latach 2011–2012 nie odnosił wielkich sukcesów, zaledwie kilka razy stając na podium.

W 2013 „The Doctor” powrócił do zespołu Yamaha.

Jego przyrodni brat, Luca Marini, również ściga się w Mistrzostwach Świata.

Początki 
Valentino Rossi rozpoczął swoją karierę na początku 1990 roku, zasiadając za sterami motocykla mini-moto. Trzy lata później jeździł w Mistrzostwach Włoch w 125 cm³ na Cagivie. Sezon później w tych samych rozgrywkach Valentino zdobywał tytuł mistrza Włoch. Rok później zakontraktował go fabryczny team Aprilia, a na koniec sezonu Rossi zajął trzecie miejsce i otrzymał kontrakt na udział w Mistrzostwach Świata. Valentino Rossi dołączył do grona zawodowych motocyklistów w 1996 roku, w klasie 125 cm³ na Aprilii. Już w swoim pierwszym sezonie wygrał kilka wyścigów.

Właściwa kariera 
 1996 – debiut w kl. 125 cm³ w GP Malezji w teamie Aprilia Scuderia AGV. Końcowa klasyfikacja: 9. miejsce i 111 punktów, pierwsze zwycięstwo: Czechy.
 1997 – drugi w historii najmłodszy mistrz świata w kl. 125 cm³. Zmiana teamu na Nastro Azzurro, motocykl Aprilia. Końcowa klasyfikacja: 1. miejsce i 321 punktów – 11 zwycięstw: Malezja, Hiszpania, Włochy, Francja, Holandia, Imola, Niemcy, Brazylia, Wlk. Brytania, Katalonia i Indonezja.
 1998 – przejście do klasy 250 cm³, team Nastro Azzurro, motocykl Aprilia. Końcowa klasyfikacja: 2. miejsce i 201 punktów – 5 zwycięstw: Holandia, Imola, Katalonia, Australia i Argentyna.
 1999 – najmłodszy mistrz świata w klasie 250 cm³. Końcowa klasyfikacja: 1. miejsce i 309 punktów – 9 zwycięstw: Hiszpania, Włochy, Katalonia, Wlk. Brytania, Niemcy, Czechy, Australia, płd. Afryka i Brazylia.
 2000 – przejście do klasy 500 cm³, team Nastro Azzurro, motocykl Honda. Końcowa klasyfikacja: 2. miejsce i 209 punktów – 2 zwycięstwa: Wlk. Brytania i Brazylia.
 2001 – mistrz świata w klasie 500 cm³, team Nastro Azzurro Honda. Końcowa klasyfikacja: 1. miejsce i 325 punktów – 11 zwycięstw: Japonia, płd. Afryka, Hiszpania, Katalonia, Wlk. Brytania, Czechy, Portugalia, Pacyfik, Australia, Malezja i Brazylia.
 2002 – zwycięstwo w klasie MotoGP na czterosuwowej Hondzie RC211V. Zmiana teamu na Repsol Honda. Końcowa klasyfikacja: 1. miejsce i 355 punktów – 11 zwycięstw: Japonia, Hiszpania, Francja, Katalonia, Włochy, Holandia, Wlk. Brytania, Niemcy, Portugalia, Brazylia i Australia.
 2003 – mistrz świata w klasie MotoGP, team Repsol Honda. Końcowa klasyfikacja: 1. miejsce i 357 punktów – 9 zwycięstw: Japonia, Hiszpania, Włochy, Czechy, Portugalia, Brazylia, Malezja, Australia i Walencja.
 2004 – mistrz świata w klasie MotoGP, team Gauloises Fortuna Yamaha. Końcowa klasyfikacja: 1. miejsce i 304 punkty – 9 zwycięstw: RPA, Włochy, Katalonia, Holandia, Wlk. Brytania, Portugalia, Malezja, Australia, Walencja
 2005 – mistrz świata w klasie MotoGP. Końcowa klasyfikacja: 1. miejsce i 367 punktów – 11 zwycięstw: Hiszpania, Chiny, Francja, Włochy, Katalonia, Holandia, Wielka Brytania. Niemcy, Czechy, Katar, Australia.
 2006 – wicemistrz świata w klasie MotoGP (mistrzem świata został Nicky Hayden). Końcowa klasyfikacja: 2. miejsce i 247 punktów – 5 zwycięstw: Katar, Włochy, Katalonia, Niemcy, Malezja.
 2007 – najsłabszy sezon od roku 2001. Końcowa klasyfikacja: 3. miejsce i 241 punktów – 4 zwycięstwa: Hiszpania, Włochy, Holandia, Portugalia.
 2008 – szósty tytuł w najwyższej klasie i ósmy w karierze. W ciągu 18 rund zebrał rekordową pulę 373 punktów. Stanął łącznie szesnaście razy na podium. Dziewięciokrotnie był pierwszy, 5 razy zajął drugie miejsce i 2 razy trzecie.
 2009 – podczas GP Holandii na torze Assen odniósł setne zwycięstwo w karierze, natomiast w przedostatnim wyścigu sezonu (GP Malezji) zapewnił sobie dziewiąty tytuł w karierze.
 2010 – Włoch zaliczył najpoważniejszą kontuzję w swojej karierze. Rossi na swoim domowym obiekcie Mugello, zaliczył upadek łamiąc prawą nogę. Ta kontuzja pierwszy raz w karierze nie pozwoliła na start w kilku wyścigach. Na niemieckim torze Sachsenring Rossi zdołał powrócić i wywalczył 4. miejsce, co po tak poważnej kontuzji było ogromnym sukcesem. Ostatecznie sezon ukończył na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej (zwyciężając 2 razy w Katarze i Malezji i wywalczył 8 miejsc na podium), jednak stracił rekord ilości punktów w jednym sezonie na rzecz Jorge Lorenzo, który zgromadził 383 punkty.
 2011 – Rossi debiutował na motocyklu Ducati, to połączenie nie było jednak wybuchową mieszanką, a Valentino zgromadził jedynie 139 punktów i skończył rok, jako 7 zawodnik klasyfikacji indywidualnej (tylko jedno trzecie miejsce w Le Mans)
 2012 – kontynuując chyba najcięższy okres swojej kariery z teamem Ducati, Rossi w dalszym ciągu miał problemy próbując okiełznać czerwony motocykl, sezon ukończył 6 ze 163 punktami, 2 razy stawał na podium
 2013 – powrót Rossiego do Yamahy i 4. miejsce za Markiem Márquezem, Jorge Lorenzo i Danim Pedrosą, udało mu się wywalczyć jedno zwycięstwo na torze Assen w Holandii (80 w królewskiej klasie)
 2014 – drugi sezon w zespole Yamaha, dwie wygrane w królewskiej klasie, dzięki regularności (raz nie ukończył, a 5 razy nie stawał na podium), zdobył drugie w karierze wicemistrzostwo.
 2015 – trzeci sezon w Yamaha, przez większość sezonu liderował w klasyfikacji generalnej, wygrywając 4 wyścigi z 18, kończąc wszystkie na mecie, co jednak nie wystarczyło aby zdobyć 8. mistrzostwa świata w MotoGP – Rossi został po raz trzeci w karierze wicemistrzem.
 2016 – kolejny sezon w Yamaha i przedłużenie umowy na następne dwa sezony; dwie wygrane, 10 podiów i aż cztery nieukończone wyścigi, co ostatecznie zapewniło Rossiemu po raz trzeci z rzędu i czwarty w karierze tytuł wicemistrza świata w MotoGP.

Zespoły

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Klasy wyścigowe

Starty 

* – sezon w trakcie

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1979
Włoscy kierowcy MotoGP
Włoscy rajdowcy
Włoscy kierowcy Blancpain Endurance Series
Ludzie urodzeni w Urbino